Caution peut désigner :
 caution, la garantie de paiement d'une dette actuelle ou future (loyer par exemple) ;
la caution est aussi la personne qui paie le cautionnement 
 libération sous caution, une mise en liberté d'un accusé avant son procès (une caution, élément de garantie, est demandée à l'accusé par le tribunal et sera restituée à la fin du procès si le suspect s'est bien présenté à celui-ci)
 Caution, le quinzième album studio de la chanteuse américaine Mariah Carey ;
 Caution, le premier simple de l'album Imploding the Mirage (2020) du groupe rock américain The Killers.

Voir aussi 
 Lemmy Caution, personnage fictif de romans, puis adapté au cinéma
 La Caution, un groupe de rap français
Consigne (emballage), valeur récupérable d'un conditionnement, emballage ou contenant, dit consigné